Bjarne Goldbæk (Copenhague, 6 de outubro de 1968) é um ex-futebolista profissional dinamarquês que atuava como meia-atacante.

Carreira 
Jogou a maior parte de sua carreira no futebol alemão, com destaque para Schalke 04 e Kaiserslautern, além de ter atuado no futebol inglês, defendendo Chelsea e Fulham. Despediu-se do futebol em 2005, quando atuava pelo Rot-Weiss Essen.

Seleção 
Pela Seleção Dinamarquesa, Goldbæk jogou 28 vezes entre 1987 e 2001, tendo disputado a Copa de 1998 e a Eurocopa de 2000.

Honours
1. FC Kaiserslautern
 DFB-Pokal: 1990
 Bundesliga: 1990–91
 DFB-Supercup: 1991

F.C. Copenhagen
 Danish Cup: 1996–97

Chelsea
 FA Cup: 2000

Fulham
 Football League First Division: 2000–01

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Dinamarca
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Eurocopa de 2000
Naturais de Copenhague
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol